Оле́г Миха́йлович Сёмка (; 15 января 1975) — украинский футболист, полузащитник. Футбольный агент.

Игровая карьера 
Воспитанник динамовской ДЮСШ. На Украине играл в командах низших дивизионов «Рось» (Белая Церковь), «Оболонь» (Киев), «Кремень» (Кременчуг), «Черкассы», «Нефтяник» (Ахтырка), «Николаев» и «Освита» (Бородянка).

Дважды в период 2003—2004 и 2005 гг. играл в высшем дивизионе чемпионата Казахстана. Во время первого «вояжа» играл в командах «Есиль-Богатырь» и «Экибастузец». В 2005 году в числе восьми украинцев играл за «Экибастузец» во второй раз. Партнёрами Анатолия в казахской команде были Эдуард Столбовой, Андрей Оксимец, Андрей Завьялов, Анатолий Вертелецкий, Сергей Яковенко и другие.

После завершения игровой карьеры в апреле 2006 года перешёл на работу футбольным агентом (лицензия ФФУ № 025) в агентство «S.V.S», главой которого является Константин Сосенко.

Примечания

Ссылки 
 
 
  на сайте Ukr-Football.org.ua

Футболисты Украины
Игроки ФК «Рось»
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Черкассы-2»
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Экибастузец»
Игроки ФК «Интер» Боярка
Футбольные агенты